Gunnars kan syfta på:

Gunnars, Esbo stad – en stadsdel i Esbo, fi. Kunnarla
Gunnars, Lojo kommun – en by i Lojo kommun, Södra Finlands län, fi. Kunnarla

Personer
Carina Gunnars, en svensk skulptör